Картофель в мундире — картофель, подвергшийся для своего приготовления термической обработке целиком, без очистки от кожуры.

Горячий картофель в мундире подаётся в качестве гарнира к рыбе или мясу и очищается от кожуры руками за столом. Также существуют специальные вилки для очистки картофеля. Тщательно промытый молодой картофель, сваренный в мундире, едят вместе с кожурой.

Сваренный в мундире картофель очищается значительно быстрее, если его сразу же после варки обдать холодной водой. Очищенный от кожуры отварной картофель является ингредиентом различных холодных закусок и салатов, в частности, салата оливье, сельди под шубой. В Европе картофель в мундире считается символом бедности.

Литература

Ссылки 
 Картофель в мундире, запеченный в духовке

Гарниры
Блюда из картофеля